Я́ков Ио́сифович Во́лчек (17 апреля 1912, Витебск — 1988) — русский советский прозаик, драматург и сценарист.

Биография 

Учился в Ростовском университете. Лауреат премии Союза писателей СССР и МВД СССР (1955). Награждён медалями. Член Союза писателей СССР (1943). В 1967 поддержал письмо Солженицына об отмене цензуры.

По сценарию Якова Волчека и его жены Норы Адамян на студии «Таллинфильм» в 1965 году был снят кинофильм «Ноль три».

В 1960-е — 1980-е годы вместе с Норой Адамян жил в ЖСК «Советский писатель» (д. № 25 по Красноармейской улице).

Сочинения

Драматургия 
 Заглянуть в колодец: Пьеса. — М., 1965
 Судебная хроника: Пьеса. — М., 1966
 Мера истины: Пьеса. — М., 1967
 Сочтемся славою…: Пьеса. — М., 1970
 Голос крови: Комедия. — М., 1972 (в соавт.)
 Снятый и назначенный: Пьеса. — М., 1977
 КПД одержимости: Пьеса. — М., 1978
 Мера истины: Пьесы. — М., 1978

Проза 
 Проводник С. Р. С.: Повесть. — М., 1956
 Рассказы о капитане Бурунце. — М., 1959. (ШБ)
 Карай; Сын Карая: Повести. — М., 1963 (Библиотека приключений и научной фантастики) (читать здесь)
 Мои учителя: Рассказы. — М., 1963

Примечания

Литература

Ссылки 
 Я. И. Волчек на сайте Мемориала

Писатели России XX века
Писатели СССР
Драматурги России
Драматурги СССР
Сценаристы России
Сценаристы СССР
Русские писатели XX века
Члены Союза писателей СССР
Выпускники Ростовского государственного университета
Жители ЖСК «Советский писатель»